Джулио:

 Джулио — католический церковный деятель XII века.
 Джулио д’Эсте — внебрачный сын Эрколе I д'Эсте, герцога Феррарского
 Джулио Варибоба (1725–1788) – албанский поэт.
 Джулио (монета) — название серебряной средневековой монеты Папской области